Барио ла Круз има више значења:

 Барио ла Круз (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Круз (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио ла Круз (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику